Вуе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 45 км на захід від Пуатьє, 31 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 369,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вуе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Вуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр